Savage Messiah steht für:

 Savage Messiah (Band), eine englische Band
 Savage Messiah (1972), einen britischen Film aus dem Jahr 1972 
 Savage Messiah (2002), einen kanadischen Film aus dem Jahr 2002